Aguada, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

La Aguada : un stratovolcan dans la province de Catamarca.

Aguada : une municipalité du département de Santander.

Aguada de Pasajeros : une ville de la province de Cienfuegos.

Aguada Fénix : une site archéologique maya de l'État de Tabasco.

Aguada : une municipalité de l'île.

La Aguada y Costa Azul : une station balnéaire du département de Rocha.